Vasvári Pál Gimnázium egy nyíregyházi gimnázium
 Vasvári Pál Szakgimnázium egy szegedi szakgimnázium
 Vasvári Pál Gimnázium egy székesfehérvári gimnázium

Jegyzetek